Княжівська сільська рада — Львівська область, Золочівський район
 Княжівська сільська рада — Львівська область, Сокальський район